Haymarket (Sydney), een deel van Sydney, Australië;
Haymarket (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia;
Haymarket (Londen), een straat in Westminster, London;
Haymarket Theatre (Londen), een theater in Londen;
Haymarket (Edinburgh), een wijk van Edinburgh;
Station Haymarket, een treinstation in Edinburgh;
Haymarket Square (Boston), een plein in Boston (Massachusetts);
Newcastle Haymarket, een deel van het centrum van Newcastle upon Tyne;
Haymarket Centre, een winkelcentrum in Leicester;
Haymarket Theatre (Leicester), een theater in het bovengenoemde Leicesterse winkelcentrum;
Haymarket-affaire, een gewelddadige staking in Chicago in 1886;
Haymarket Group, een uitgeverij;
Haymarket Books, een Amerikaanse uitgeverij zonder winstoogmerk.

Zie ook
 Hooimarkt